Velika nagrada Italije 2018 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 2. septembra 2018 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Ferrari, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:20,722
|1:19,846
|1:19,119
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:20,542
|1:19,629
|1:19,280
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:20,810
|1:19,798
|1:19,294
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:21,381
|1:20,427
|1:19,656
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:21,381
|1:20,333
|1:20,615
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:21,887
|1:21,239
|1:20,936
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:21,732
|1:21,552
|1:21,041
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:21,570
|1:21,315
|1:21,099
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:21,834
|1:21,667
|1:21,350
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:21,838
|1:21,494
|1:21,627
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:21,783
|1:21,669
|
|align=center|11
|-
!12
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:21,813
|1:21,732
|
|align=center|12
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:21,850
|1:22,568
|
|align=center|13
|-
!14
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:21,801
|brez časa
|
|align=center|20
|-
!15
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:21,280
|brez časa
|
|align=center|19
|-
!16
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:21,888
|
|
|align=center|14
|-
!17
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:21,889
|
|
|align=center|15
|-
!18
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:21,934
|
|
|align=center|16
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:22,048
|
|
|align=center|18
|-
!20
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:22,085
|
|
|align=center|17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
|1:16:54,484
|align="center"|3
|align="center"|25
|- 
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +8,705
|align="center"|1
|align="center"|18
|- 
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
| +14,066
|align="center"|4
|align="center"|15
|- 
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|53
| +16,151
|align="center"|2
|align="center"|12
|- 
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +18,208
|align="center"|5
|align="center"|10
|- 
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|53
| +57,761
|align="center"|8
|align="center"|8
|- 
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|53
| +58,678
|align="center"|14
|align="center"|6
|- 
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|53
| +1:18,140
|align="center"|7
|align="center"|4
|- 
!9
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
|align="center"|10
|align="center"|2
|- 
!10
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
|align="center"|12
|align="center"|1
|- 
!11
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|15
|
|- 
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|52
| +1 krog
|align="center"|17
|
|- 
!13
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|52
| +1 krog
|align="center"|20
|
|- 
!14
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|52
| +1 krog
|align="center"|9
|
|- 
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|18
|
|- 
!16
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|11
|
|- 
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|23
| Sklopka 
|align="center"|19
|
|- 
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|9
| El. sistem
|align="center"|13
|
|- 
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|0
| Trčenje
|align="center"|16
|
|- 
!DSQ
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|53
| 
|align="center"|6
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018